Ginibre est un patronyme porté notamment par :

 Francis Ginibre (1959-), comédien et humoriste français ;
 Jean Ginibre (1938-2020), mathématicien et physicien français.